Чемпионат ГДР по конькобежному спорту в классическом многоборье — соревнование по конькобежному спорту, которое проводилось среди мужчин и женщин ежегодно с 1953 по 1990 годы.

Призёры

Мужчины

Женщины

См.также 
ГДР на Олимпийских играх

Примечания 

Конькобежный спорт в ГДР
Конькобежный спорт
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту